Juba Adolf (1864–1928) orvos, az iskola-egészségügy egyik úttörője
Juba Adolf (1909–1961) ideg- és elmegyógyász, gyulai kórházigazgató